Pride 17: Championship Chaos foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Tokyo Dome em Tóquio, Japão em . Esse evento também coroou o primeiro Campeão Peso Médio e Pesado do Pride. Também marcou a estréia do futuro campeão do Pride Mirko Filipović.

Resultados

Ligações Externas 

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001